Plagne pode se referir a:
 Plagne (Ain)
 Plagne (Alta Garona)

Desambiguações de topônimos